Clarington – miejscowość w Ontario, w Kanadzie
 Clarington – wieś w stanie Ohio, w USA